Diverse isole artiche della Russia portano il nome "Olenij" tra cui:

 Isola Olenij (остров Олений), nel Mare di Kara, Circondario autonomo Jamalo-Nenec.

 Isola Olenij (остров Олений) , adiacente all'isola Vajgač , nel Circondario autonomo dei Nenec.

 Isola Olenij (остров Олений), una delle isole di Kjellman nell'arcipelago degli Isolotti di Minin, vicino alla Penisola del Tajmyr ().

 Isola Olenij (Golfo di Kandalakša) (остров Олений), nel Golfo di Kandalakša; Kandalakšskij rajon, dell'Oblast' di Murmansk.

Inoltre:
 Bol'šoj Olenij (Baia di Kola) (Большой Олений; Grande Olenij), nella baia di Kola, Mare di Barents, distretto cittadino di Aleksandrovsk.

 Bol'šoj Olenij (Большой Олений; Grande Olenij), nel Mare di Barents, Kol'skij rajon.

 Malyj Olenij (Малый Олений; Piccola Olenij), nel Mare di Barents, Kol'skij rajon.